Timme ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Timme (1752–1788), Privatgelehrter in Thüringen und Romanautor
 Dieter Timme (* 1956), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Fritz Timme (1903–1976), deutscher Historiker
 Hans Timme (1911–1995), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Herman Timme (1933–2022), niederländischer Zehnkämpfer
 Ludwig Ferdinand Timme (1830–1888), deutscher Bezirkspräsident im Reichsland Elsaß-Lothringen 
 Michael Timme (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Philipp Timme (* 1968), deutscher Kameramann
 Stefanie Ritz-Timme (* 1962), deutsche Rechtsmedizinerin
 Traugott Timme (1927–2006), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Thimme